Кристиан Гратцай (; 12 сентября 1981, Леобен, Австрия) — австрийский футболист, выступавший на позиции вратаря. Игрок национальной сборной Австрии. Ныне — тренер.

Карьера

Клубная 
Гратцай является воспитанником австрийского клуба «Леобен». В 1998 году состоялся дебют вратаря в Первой лиге Австрии. В 2001 году футболист перешёл в команду «Грацер АК», но не провёл за неё ни одного матча в чемпионате. В 2002 году Гратцай подписал контракт с клубом «Штурм» из города Граца. 8 марта 2003 года австрийский вратарь провёл свой первый матч в австрийской Бундеслиге, выйдя на поле против команды «Брегенц». Всего в сезоне 2002/03 игрок выступил в 6 матчах. Сезон 2003/04 он провёл на скамейке запасных. В следующем сезоне Гратцай провёл 24 матча в чемпионате Австрии, а в сезоне 2005/06 снова оказался в запасе.

Начиная с 2007 года, Кристиан становится основным вратарём клуба «Штурм». 16 июля 2009 года австрийский вратарь дебютировал в Лиге Европы УЕФА: он принял участие в матче против клуба «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины, в котором австрийцы выиграли со счётом 2:1. 28 января 2011 года Гратцей продлил контракт с клубом до конца сезона 2014/15.

После сезона 2017/18 Гратцай завершил свою футбольную карьеру.

В сборной 
Гратцай дебютировал в национальной сборной 14 октября 2009 года в матче против Франции на стадионе Стад де Франс. Во втором тайме он заменил основного вратаря, получившего травму, но его команда не смогла избежать поражения и проиграла со счётом 1:3.

Достижения 
 «Штурм Грац»
 Чемпион Австрии (1): 2010/11
 Обладатель Кубка Австрии (2): 2009/10, 2017/18

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика игрока на сайте Uefa
 Профиль Кристиана Гратцая на сайте weltfussball.de
 Профиль Кристиана Гратцая на сайте fussballdaten.de
 Профиль Кристиана Гратцая на сайте sport.de
 Профиль Кристиана Гратцая на сайте kicker.de

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Леобен»
Игроки ФК «Штурм»
Футбольные тренеры Австрии